

Cinema 
 Runaways – film del 2004 diretto da Brent Bambic

Televisione 
 Runaways – serie televisiva statunitense

Fumetto 
 Runaways – serie Marvel Comics

Musica 
 Runaways – singolo dei The Killers del 2012, dall'album Battle Born
 Runaways – musical del 1978 di Elizabeth Swados

Letteratura 
Runaways – romanzo di Tom Clancy del 2001

Pagine correlate 
 The Runaways